Манхатън Бийч може да се отнася за:

 Манхатън Бийч (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Манхатън Бийч (Минесота), град в щата Минесота, САЩ
 Манхатън Бийч, квартал в район Бруклин, град Ню Йорк, САЩ
 Манхатън Бийч, бивш увеселителен парк, първият на запад от р. Мисисипи, изгорял през 1908 г., построен наново под името Луна Парк
 Манхатън Бийч, бивш афроамерикански плаж във Флорида близо до Джаксънвил, сега част от Хана Парк
 Манхатън Бийч, марш на Джон Филип Соуса